La stagione 1958-1959 è stata la cinquantaseiesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese. Il capocannoniere del torneo fu Brian Clough del Middlesbrough con 42 reti.

Classifica finale

Verdetti
  Sheffield Wednesday e Fulham e  promosse in First Division 1959-1960.
  Grimsby Town e  Barnsley retrocesse in Third Division 1959-1960.

Voci correlate
First Division 1958-1959
Third Division 1958-1959
FA Cup 1958-1959
FA Charity Shield 1958-1959

Collegamenti esterni 
https://web.archive.org/web/20101102235351/http://www.statto.com/

Calcio nel 1958
Calcio nel 1959